USS Annapolis — кораблі ВМС США, названі на честь міста Аннаполіс (Меріленд).

 USS Annapolis (PG-10) — канонерський човен, збудований у 1897 році. Брав участь в іспансько-американській війні. Виключений зі складу флоту у 1940 році і зданий на злам.
 USS Annapolis (PF-15) — фрегат типу «Такома». Збудований у 1944 році. У 1946 році виведений в резерв, у 1947 році проданий Мексиці, де отримав назву «ARM Rio Usumacinta». Зданий на злам у 1964 році.
 USS Annapolis (AGMR-1) — ескортний авіаносець «USS Gilbert Islands (CVE-107)» типу «Комменсмент Бей». У 1962—1964 роках був перебудований на стратегічний ретрансляційний корабель і отримав назву «USS Annapolis (AGMR-1)». Виведений в резерв у 1969 році, у 1975 році зданий на злам.
 USS Annapolis (SSN-760) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1992 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни